Bareback (von englisch bare ‚nackt‘ und back ‚Rücken‘) steht für:
 ohne Sattel auf einem Pferd reiten, siehe Rodeo
 nackt auf einem Pferd reiten, siehe Nacktsport#Reiten
 Geschlechtsverkehr, insbesondere Analverkehr, ohne Kondom, siehe Barebacking
Siehe auch:
 Bareback Ridge